2021 Europe Triathlon Cup Dnipro — міжнародний турнір з тріатлону, що відбувся в Дніпрі 5 червня 2021 року. Переможцями стали Юлія Єлістратова і Ростислав Пєвцов.

Жінки 

Найкращі результати на кожному етапі:

Чоловіки 

Найкращі результати на кожному етапі:

Джерела 
 
 
 
 
 
 
 

Тріатлон
Спортивні події 2021
Спортивні змагання у Дніпрі
2021 в українському спорті
2021 у Дніпрі